Kalianyar (Bangil), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalianyar (Kedung), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalianyar (Kertosono), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalianyar (Krangkeng), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalianyar (Tamanan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalianyar (Tambora), een wijk van de Indonesische hoofdstad Jakarta
 Kalianyar (Wonosalam), een bestuurslaag in Indonesië